Riano, comune della provincia di Roma
Riano, frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo
Riano, poeta greco
Riano, nome proprio maschile italiano.